

Patronyme 
MacIntyre  est un nom de famille écossais provenant du gaélique Mac an t-Saoir signifiant littéralement « fils du charpentier ».

 Alasdair MacIntyre (1929), philosophe écossais;
 Angus Macintyre, (1941- ), mathématicien britannique ;
 Jason MacIntyre (1973-2008) est un coureur cycliste britannique.
 Marguerite MacIntyre (1961- ), actrice américaine.
 Roly MacIntyre (1943-), homme politique canadien.

Hydrologie
 La Macintyre River est une rivière du nord de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais